Spitzbach ist ein Gewässername:

 Spitzbach (Nesselbach), linker Zufluss des Nesselbachs bei Hammerstadt, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Spitzbach (Freisingbach), rechter Zufluss des Freisingbaches bei Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Spitzbach (Kohlbach), rechter Zufluss des Kohlbachs (zum Herrenbach, zum Marbach) nahe der Zachersmühle, Gemeinde Adelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Spitzbach (Mitternacher Ohe), rechter Zufluss der Mitternacher Ohe bei der Zehrermühle, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Spitzbach (Tiefenbach), linker Zufluss des Tiefenbachs (zum Lehnbach oder Lettenbach, linker Hauptstrang-Oberlauf der Flossach) nach Sankt Anna, Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Hohlspitzbach, linker Zufluss des Rotenbachs unterhalb des Glasweihers bei Eggenrot, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Spitzach
 Spitzerbach
 Spitzgraben
 Spitzklinge